Вільямсон (округ, Іллінойс)
 Вільямсон (округ, Теннессі)
 Вільямсон (округ, Техас)